Název Mladoňov má více sídel:

 Mladoňov – vesnice, součást obce Nový Malín v okrese Šumperk
 Mladoňov (vojenský újezd Boletice) – bývalá obec Plattetschlag na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Mladoňov (Dolní Dvořiště) – bývalá obec a osada, součást obce Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov